Maníacos de Dnepropetrovsk é uma denominação que a mídia deu aos assassinos responsáveis por uma série de assassinatos em Dnepropetrovsk (atual Dnipro), na Ucrânia, nos meses de junho e julho de 2007. O caso ganhou notoriedade devido às gravações de alguns assassinatos, uma delas caindo na rede. Dois jovens de 19 anos, Viktor Saienko () e Igor Supruniuk (), foram acusados por cometerem 21 assassinatos, e Olexandr Hanja (), um terceiro cúmplice, foi acusado de dois assaltos a mão armada que ocorreram antes dos assassinatos. Em 11 de fevereiro de 2009, os três foram declarados culpados. Supruniuk e Saienko estão em prisão perpétua e Hanja recebeu 9 anos de prisão. Os advogados de Supruniuk e Saienko recorreram às acusações, que foram negadas pela Suprema Corte da Ucrânia em novembro de 2009.

Assassinatos
Os dois primeiros assassinatos ocorreram na noite do dia 25 de junho de 2007. A primeira vítima foi Ekaterina Ilchenk, uma mulher de 33 anos que voltava para casa depois de tomar um chá com o namorado. Segundo confissão de Saienko, ele e Supruniuk haviam "saído para passear". Supruniuk tinha um martelo. Foi ele quem deu golpes na cabeça de Ilchenk. O corpo dela foi encontrado pela mãe às 5 da manhã. 

Três horas depois do primeiro assassinato, os garotos atacaram uma segunda vítima, Roman Tatarevich. Ele dormia em um banco perto do local onde havia sido feita a primeira vítima. A cabeça dele foi brutal e repetidamente golpeada com objetos tão pesados que seu rosto ficou irreconhecível.  

Em 1.º de julho, mais duas vítimas, Evgeniya Grischenko e Nikolai Serchuk, foram encontradas mortas na cidade vizinha de Novomoskovsk. 

Na noite de 6 de julho, mais três pessoas foram assassinadas em Dnepropetrovsk. A primeira foi o militar Egor Nechvoloda, que havia se alistado há pouco tempo. Ele foi espancado até a morte enquanto voltava para casa depois de ter ido a uma boate. Sua mãe encontrou o corpo pela manhã, próximo ao edifício de apartamentos na Rua Bohdan Khmelnystsky. 

Elena Shram, uma guarda noturna de 28 anos, também havia sido morta perto de uma esquina na Rua Kosiora. Segundo a confissão de Saienko, Shram caminhava até eles, quando Supruniuk lhe bateu várias vezes com o martelo que estava escondido debaixo da sua camiseta, até que ela caiu no chão. Ela levava uma bolsa com roupas, que ele pegou e abriu, pegando algumas das roupas para limpar o martelo. Na mesma noite, mataram uma mulher chamada Valentina Hanja (que não tinha parentesco com o terceiro cúmplice, Alexanbder Hanja). 

No dia seguinte, 7 de julho, dois garotos de 14 anos que eram vizinhos, foram atacados à luz do dia enquanto pescavam. Um dos dois, Andrei Sidyuck, foi assassinado, mas o outro, Vadim Lyakhov, conseguiu escapar.  

No dia 12 de julho, um homem de 48 anos chamado Sergei Yatzenko, desapareceu depois de sair com sua bicicleta. O corpo foi encontrado quatro dias depois, com sinais claros de ataque selvagem. O assassinato de Sergei foi gravado pelos próprios assassinos; posteriormente, o vídeo vazou  na internet, se tornando um famoso viral chamado 3 Guys 1 Hammer. Sergei vinha combatendo o câncer há alguns anos, era casado e tinha dois filhos e um neto. Ele também tinha uma mãe com deficiência, a quem ele cuidava.

Outros treze assassinatos se seguiram a esses, com a maioria dos corpos encontrados no mesmo dia. Pelo que parece, todas as vítimas foram escolhidas por acaso, ainda que fossem sempre frágeis ou estivessem debilitadas, como mulheres, crianças, idosos, mendigos ou pessoas embriagadas. 

A maioria das vítimas foi assassinada com objetos pesados como martelos e barras de aço. Batiam no rosto, deixando as faces das vítimas totalmente desfiguradas e irreconhecíveis. Muitas vítimas foram torturadas e mutiladas. Não houve abuso sexual em nenhum caso. Em alguns deles, as vítimas tiveram os celulares roubados entre outros pertences, que foram posteriormente vendidos. 

Os assassinatos se estenderam a um grande raio, que ia além da cidade de Dnepropetrovsk. Alguns foram feitos em áreas dentro do distrito (oblast) onde se localizava a cidade.

Investigação
Não relacionaram os assassinatos realizados até 7 de julho com o ataque aos garotos em Podgorodnoye. Vadim Lyakhov, o sobrevivente, foi inicialmente preso, suspeito de assassinar o amigo. Não permitiram a ele pedir um advogado e foi espancado pela polícia durante o interrogatório. De qualquer forma, averiguaram rapidamente que ele não era o culpado pela morte de Andrei Sidyuck, e que esse assassinato estava relacionado ao recente massacre. Lyakhov ajudou a polícia fazendo o retrato falado dos culpados. 

Vários dias depois, no dia 14 de julho, uma mulher de 45 anos chamada Natalia Mamarchuck estava conduzindo seu scooter no povoado vizinho de Diyovka. Quando passava por uma área arborizada, dois homens correram até ela e a derrubaram. Então tiraram uma arma pesada, possivelmente um martelo ou um cano, e golpearam-na até a morte. Quando ela parou de se mexer, no chão, os homens subiram na scooter e fugiram. O ataque foi visto de uma certa distância por várias pessoas do lugar. Tentaram persegui-los, mas logo perderam as pistas. Duas crianças também viram o ataque de perto, escondidos a alguns metros de onde Mamarchuck foi assassinada. Eles deram uma detalhada descrição dos assassinos que coincidia com o que Lyakhov havia falado anteriormente. Um grupo de investigação foi rapidamente criado em Kiev, liderado pelo investigador criminal Vasily Paskalov. Cerca de 2 mil investigadores trabalharam no caso.  

A princípio a investigação foi feita em segredo. Sem informações oficiais acerca dos assassinatos e as pessoas não foram avisadas sobre possíveis ataques tampouco foram descritos os suspeitos. Ainda assim, rumores do assassinato mantiveram as pessoas em suas casas por várias noites. Os investigadores distribuíram alguns retratos dos suspeitos e listas de propriedades roubadas para as casas de empenho locais. As propriedades roubadas começaram a aparecer nas casas de empenho da cidade do distrito de Leninskiy. A combinação dos retratos e as propriedades roubadas encontradas guiaram as autoridades até os suspeitos.

Motivação
A acusação não estabeleceu um motivo específico por trás dos assassinatos. A imprensa local informou que os assassinos tinham um plano para ficarem ricos a partir dos vídeos de assassinatos que eles gravavam - conhecidos como Snuff Films. Uma das namoradas dos suspeitos informou contato com um desconhecido "operador de um site rico estrangeiro" que ordenou quarenta vídeos de mortes e pagaria uma grande quantidade de dinheiro caso fossem feitas. Mas algumas autoridades do caso acreditam que eles estavam fazendo isso como um hobby, para ter uma coleção de memórias quando ficassem velhos e que para esses jovens, o assassinato era como entretenimento ou caça.

Assassinos em série da Ucrânia
Mortes filmadas
2007 na Ucrânia